Артур Авагян: Авагян, Артур Абгарович (род. 1987) — армянский футболист.
 Авакян, Артур Борисович (род. 1920) — советский и российский географ.